

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 9, w tym 2 podstawowe
 Węgliska – część wsi Ruda w woj. lubelskim, w pow. janowskim, w gminie Janów Lubelski
 Węgliska – wieś w woj. lubelskim, w pow. janowskim, w gminie Modliborzyce 
 Węgliska –  przysiółek wsi Dobryszyce w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gminie Dobryszyce
 Węgliska – część wsi Krościenko nad Dunajcem w woj. małopolskim, w pow. nowotarskim, w gminie Krościenko nad Dunajcem
 Węgliska – wieś w woj. podkarpackim, w pow. łańcuckim, w gminie Rakszawa
 Węgliska – część wsi Chmielnow woj. pomorskim, w pow. kartuskim, w gminie Chmielno
 Węgliska – część wsi Lechów w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Bieliny
 Węgliska – część wsi Zofiówka w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Bieliny
 Węgliska – część wsi Nowy Odrowążek w woj. świętokrzyskim, w pow. skarżyskim, w gminie Bliżyn

Inne 
 Węgliska (słow. Uhliská) – wzniesienie na słowackiej Magurze Spiskiej